Lingua proto-germanica – la più antica lingua fra tutte le lingue germaniche
 Lingue germaniche – gruppo linguistico appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee